Campeonato disputado por :

 MONTE CRISTO Esporte Clube (Goiânia)
 PIRES DO RIO Futebol Clube (Pires do Rio)
 SÃO LUÍS Futebol Clube (São Luís de Montes Belos)
 SUDOESTE Esporte Clube (Edéia)

Ligações Externas 
 Estadual

1996